Il singolare del torneo di tennis UTC Open 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Boris Pašanski che ha battuto in finale Santiago Ventura 7-5, 7-68.

Teste di serie 

 Boris Pašanski (Campione)
 Santiago Ventura (finale)
 Fernando Vicente (primo turno)
 Oleksandr Dolhopolov (primo turno)

 Michail Kukuškin (quarti di finale)
 Predrag Rusevski (quarti di finale)
 Denis Istomin (primo turno)
 Farruch Dustov (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

UTC Open 2007